Existem duas acepções para o termo sal orgânico:

 Em química, são compostos originários da reação de uma base inorgânica com um ácido carboxílico, formando um ânion carboxilato acompanhado de um cátion, proveniente da base, sendo normalmente um metal ou o amônio. Sais orgânicos de cadeias carbônicas longas, C10 ou mais, também são usados em sabões e detergentes como o ativo responsável pela retirada das camadas de gorduras que só a água não é capaz de remover através das micelas.
 Na alimentação, "sal orgânico", também chamado sal marinho, é a designação vulgar do cloreto de sódio, o sal de cozinha não refinado não tratado com suplementos alimentares tais como os iodetos, principalmente iodeto de sódio (NaI), que é necessário ao funcionamento da tiróide, ou com aditivos antiaglomerantes. Tecnicamente, "sal orgânico" é um oxímoro: o cloreto de sódio é sempre inorgânico, já que não contêm carbono e hidrogênio na sua estrutura.

Ver também 
 Alimentos orgânicos

Desambiguação